Vukov ist der Familienname folgender Personen:
 Borivoje Vukov (1929–2010), jugoslawischer Ringer
 Vice Vukov (1936–2008), kroatischer Sänger und Politiker

 Dražen Vukov Colić (1944–2018), jugoslawischer bzw. kroatischer Journalist und Diplomat